Holy – album degli U.D.O. del 1999
 Holy – singolo di Justin Bieber in collaborazione con Chance the Rapper del 2020